Алкимедо́нт () — имя нескольких персонажей греческой мифологии:

• Алкимедонт — аркадский герой, жил в пещере возле Мефидрия, отец Фиало, которую соблазнил Геракл. Когда у неё родился сын Эхмагор, Алкимедонт выгнал дочь и внука из своей пещеры в горы и оставил умирать от голода. Эхмагор так жалобно плакал, что полная благих намерений сорока полетела на поиски Геракла. Закричав, как плачут дети, она привела Геракла к дереву, где сидела связанная своим жестоким отцом Фиало с заткнутым ртом. Геракл спас их.

• Алкимедонт — один из тирренских пиратов, превращённых Дионисом в дельфинов.

• Алкимедонт — мирмидонянин, которому передал поводья Автомедонт, оставивший колесницу после гибели Патрокла.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов